Aren – comune francese dell'Aquitania
Aren – anello immaginario della serie di romanzi del Ciclo dell'Eredità
AREN – acronimo di Arsenale Regio Esercito di Napoli.